Fornells de la Selva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fornells de la Selva (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Fornells de la Selva (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar